Dit artikel is een lijst van alle Cheers-afleveringen.

Seizoen 1 [1982-1983) 
 Give Me a Ring Sometime (pilot)
Coach's Daughter 
 Sam's Women 
 The Tortelli Tort 
 Sam at Eleven 
 Any Friend of Diane's 
 Friends, Romans, Accountants 
 Truce or Consequences 
 Coach Returns to Action 
 Endless Slumper 
 One for the Book 
 The Spy Who Came in for a Cold One 
 Now Pitching, Sam Malone 
 Let Me Count the Ways 
 Father Knows Last 
 The Boys in the Bar 
 Diane's Perfect Date 
 No Contest 
 Pick a Con...Any Con 
 Someone Single, Someone Blue 
 Showdown, Part 1 
 Showdown, Part 2

Seizoen 2 (1983-1984) 
 Power Play 
 Little Sister Don't Cha 
 Personal Business 
 Homicidal Ham 
 Sumner's Return 
 Affairs of the Heart 
 Old Flames 
 Manager Coach 
 They Called Me Mayday 
 How Do I Love Thee, Let Me Call You Back 
 Just Three Friends 
 Where There's a Will... 
 Battle of the Exes 
 No Help Wanted 
 And Coachie Makes Three 
 Cliff's Rocky Moment 
 Fortune and Men's Weight 
 Snow Job 
 Coach Buries a Grudge 
 Norman's Conquest 
 I'll Be Seeing You, Part 1 
 I'll Be Seeing You, Part 2

Seizoen 3 (1984-1985) 
 Rebound, Part 1 
 Rebound, Part 2 
 I Call Your Name 
 Fairy Tales Can Come True 
 Sam Turns the Other Cheek 
 Coach in Love, Part 1 
 Coach in Love, Part 2 
 Diane Meets Mom 
 An American Family 
 Diane's Allergy 
 Peterson Crusoe 
 A Ditch in Time 
 Whodunit? 
 The Heart is a Lonely Snipe Hunter 
 King of the Hill 
 Teacher's Pet 
 The Mail Goes to Jail 
 Bar Bet 
 Behind Every Great Man 
 If Ever I Would Leave You 
 The Executive's Executioner 
 Cheerio, Cheers 
 The Bartender's Tale 
 The Belles of St. Clete's 
 Rescue Me

Seizoen 4 (1985-1986) 
 Birth, Death, Love and Rice 
 Woody Goes Belly Up 
 Someday My Prince Will Come 
 The Groom Wore Clearasil 
 Diane's Nightmare 
 I Will Gladly Pay You Tuesday 
 2 Good to Be 4 Real 
 Love Thy Neighbor 
 From Beer to Eternity 
 The Bar Stoolie 
 Don Juan is Hell 
 Fools and Their Money 
 Take My Shirt...Please? 
 Suspicion 
 The Triangle 
 Cliffie's Big Score 
 Second Time Around 
 The Peterson Principle 
 Dark Imaginings 
 Save the Last Dance for Me 
 Fear is My Co-Pilot 
 Diane Chambers Day 
 Relief Bartender 
 Strange Bedfellows, Part 1 
 Strange Bedfellows, Part 2 
 Strange Bedfellows, Part 3

Seizoen 5 (1986-1987) 
 The Proposal
 The Cape Cad 
 Money Dearest 
 Abnormal Psychology 
 House of Horrors with Formal Dining and Used Brick 
 Tan 'n' Wash 
 Young Dr. Weinstein 
 Knights of the Scimitar 
 Thanksgiving Orphans 
 Everyone Imitates Art 
 The Book of Samuel 
 Dance, Diane, Dance 
 Chambers vs. Malone 
 Diamond Sam 
 Spellbound 
 Never Love a Goalie, Part 1 
 Never Love a Goalie, Part 2 
 One Last Fling 
 Dog Bites Cliff 
 Dinner at Eight-ish 
 Simon Says 
 The Godfather, Part III 
 Norm's First Hurrah 
 Cheers: The Motion Picture 
 A House is Not a Home 
 I Do and Adieu

Seizoen 6 (1987-1988) 
 Home is the Sailor 
 "I" on Sports 
 Little Carla, Happy at Last, Part 1
 Little Carla, Happy at Last, Part 2 
 The Crane Mutiny 
 Paint Your Office 
 The Last Angry Mailman 
 Bidding on the Boys 
 Pudd'nhead Boyd 
 A Kiss is Still a Kiss 
 My Fair Clavin 
 Christmas Cheers 
 Woody for Hire, and Norman of the Apes 
 And God Created Woodman 
 Tale of Two Cuties 
 Yacht of Fools 
 To All the Girls I've Loved Before 
 Let Sleeping Drakes Lie 
 Airport V 
 The Sam in the Gray Flannel Suit 
 Our Hourly Bread 
 Slumber Party Massacred 
 Bar Wars 
 The Big Kiss-Off 
 Backseat Becky, Up Front

Seizoen 7 (1988-1989) 
 How to Recede in Business 
 Swear to God 
 Executive Sweet 
 One Happy Chappy in a Snappy Serape 
 Those Lips, Those Ice 
 Norm, Is That You? 
 How to Win Friends and Electrocute People 
 Jumping Jerks 
 Send In the Crane 
 Bar Wars II: The Woodman Strikes Back 
 Adventures in Housesitting 
 Please Mr. Postman 
 Golden Boyd 
 I Kid You Not 
 Don't Paint Your Chickens 
 The Cranemakers 
 Hot Rocks 
 What's Up, Doc? 
 The Gift of the Woodi 
 Call Me Irresponsible 
 Sisterly Love 
 The Visiting Lecher

Seizoen 8 (1989-1990) 
 The Improbable Dream, Part 1 
 The Improbable Dream, Part 2 
 A Bar is Born 
 How to Marry a Mailman 
 The Two Faces of Norm 
 The Stork Brings a Crane 
 Death Takes a Holiday on Ice 
 For Real Men Only 
 Two Girls for Every Boyd 
 The Art of the Steal 
 Feeble Attraction 
 Sam Ahoy 
 Sammy and the Professor 
 What is...Cliff Clavin?
 Finally!, Part 1 
 Finally!, Part 2 
 Woody or Won't He 
 Severe Crane Damage 
 Indoor Fun with Sammy and Robby 
 50-50 Carla 
 Bar Wars III: The Return of Tecumseh 
 Loverboyd 
 The Ghost and Mrs. Lebec 
 Mr. Otis Regrets 
 Cry Hard 
 Cry Harder

Seizoen 9 (1990-1991) 
 Love is a Really, Really, Perfect, Okay Thing 
 Cheers Fouls Out 
 Rebecca Redux 
 Where Nobody Knows Your Name 
 Ma Always Liked You Better 
 Grease 
 Breaking in is Hard to Do 
 Cheers 200th Anniversary Special
 Bad Neighbor Sam 
 Veggie-Boyd 
 Norm and Cliff's Excellent Adventure 
 Woody Interruptus 
 Honor Thy Mother 
 Achilles Hill 
 The Days of Wine and Neuroses 
 Wedding Bell Blues 
 I'm Getting My Act Together and Sticking it in Your Face 
 Sam Time Next Year 
 Crash of the Titans 
 It's a Wonderful Wife 
 Cheers Has Chili 
 Carla Loves Clavin 
 Pitch It Again, Sam 
 Rat Girl 
 Home Malone 
 Uncle Sam Wants You

Seizoen 10 (1991-1992) 
 Baby Balk 
 Get Your Kicks on Route 666 
 Madame LaCarla 
 The Norm Who Came in from the Cold 
 Ma's Little Maggie 
 Unplanned Parenthood 
 Bar Wars V: the Final Judgement 
 Where Have All the Floorboards Gone? 
 Head Over Hill 
 A Fine French Whine 
 I'm Okay, You're Defective 
 Go Make 
 Don't Shoot...I'm Only the Psychiatrist 
 No Rest for the Woody 
 My Son, the Father 
 One Hugs, the Other Doesn't 
 A Diminished Rebecca with a Suspended Cliff 
 License to Hill 
 Rich Man, Wood Man 
 Smotherly Love 
 Take Me Out of the Ball Game 
 Rebecca's Lover...Not 
 Bar Wars VI: This Time It's for Real 
 Heeeere's...Cliffy! 
 An Old-Fashioned Wedding

Seizoen 11 (1992-1993) 
 The Little Match Girl 
 The Beer is Always Greener 
 The King of Beers 
 The Magnificent Six 
 Do Not Forsake Me O' My Postman 
 Teaching with the Enemy 
 The Girl in the Plastic Bubble 
 Ill-Gotten Gaines 
 Feelings...Whoa, Whoa, Whoa 
 Daddy's Little Middle-Aged Girl 
 Love Me, Love My Car 
 Sunday Dinner 
 Norm's Big Audit 
 It's a Mad, Mad, Mad, Mad Bar 
 Loathe and Marriage 
 Is There a Doctor in the Howe? 
 The Bar Manager, the Shrink, His Wife and Her Lover 
 The Last Picture Show 
 Bar Wars VII: The Naked Prey 
 Look Before You Sleep 
 Woody Gets an Election 
 It's Lonely on the Top 
 Rebecca Gaines, Rebecca Loses
 The Guy Can't Help It 
 One for the Road
Cheers S11E25 One for the Road - Part 1-2-3

Zie ook 
 Cheers

Cheers